

Cinema 
 Regole d'onore (Rules of Engagement) – film del 2000 diretto da William Friedkin

Letteratura 
 Ponte di comando (Rules of Engagement) – romanzo di Elizabeth Moon del 1998
 Le regole dell'impegno (The Rules of Engagement) – romanzo di Anita Brookner del 2003
 Ipnosi letale (Rules of Engagement) – romanzo di Bruce Alexander del 2005
 Regole di ingaggio (Rules of Engagement) – saggio di William Langewiesche del 2007

Televisione 
 Le regole dell'amore (Rules of Engagement) – sit-com statunitense

Musica 
 Rules of Engagement – singolo dei Living Sacrifice del 2010

Altro 
 Regole di ingaggio – regole che definiscono, nelle azioni militari e di polizia, quando, dove e come le forze in campo debbano essere utilizzate